Чемпионат Испании по футболу 1964/1965 — 34-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 11-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 659 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Барселона» — «Мурсия»  — 8:1 (4-й тур, 4 октября 1964 года)
 «Валенсия» — «Овьедо»  — 8:1 (24-й тур, 28 февраля 1965 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мурсия» — «Атлетико Мадрид»  — 1:5 (5-й тур, 11 октября 1964 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Барселона» — «Мурсия»  — 8:1 (4-й тур, 4 октября 1964 года)
 «Валенсия» — «Овьедо»  — 8:1 (24-й тур, 28 февраля 1965 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1965
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1964 году
Спорт в Испании в 1965 году